Böhling ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Böhling (* 1964), deutscher Schauspieler, Regisseur und Autor
 Georg Böhling (1846–1920), deutscher Indologe
 Horst Böhling (1908–1999), deutscher Botschafter
 Ivar Böhling (1889–1929), finnischer Ringer im griechisch-römischen Stil
 Jörg Böhling (* 1964), Komponist
 Karl Heinz Böhling (1930–2016), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Paul Böhling (1906–1968), deutscher Schiffbauingenieur, Yachtkonstrukteur und Werftbesitzer
 Peter Böhling (* 1971), auch: Peter Bulo Böhling, deutscher Publizist, Journalist und Karikaturist
 Rebecca Boehling (* 1955), US-amerikanische Historikerin, Direktorin des International Tracing Service in Arolsen von 2013 bis 2015

Siehe auch:
 Böling